Wellcome ist der Familienname von:
 Henry Wellcome (1853–1936), britisch-amerikanischer Pharmazie-Unternehmer und Philanthrop

Wellcome bezeichnet:
 Wellcome Collection, öffentliches Museum in London
 Wellcome Library, öffentliche Bibliothek in London
 Wellcome Trust, Treuhand in London
 Wellcome Trust Centre for the History of Medicine, akademisches Forschungsinstitut
 wellcome (Sozialunternehmen), Organisation zur Vermittlung von Ehrenamtlichen zur Entlastung junger Eltern (wellcome gGmbH)

Siehe auch:
 Burroughs Wellcome & Company, Pharmazieunternehmen in London
 Glaxo Wellcome, Unternehmen, Nachfolger der Burroughs Wellcome & Company
 Welcome